Joseph Bernier ist der Name folgender Personen:

* Joseph-Arthur Bernier (1877–1944), kanadischer Musiker und Musikpädagoge
 Joseph-Elzéar Bernier (1852–1934), kanadischer Polarforscher